Бренд-скотч — скотч з логотипом, являє собою клейку стрічку, що широко застосовується в рекламних цілях, на яку нанесено зображення, наприклад фірмова символіка. Скотч з логотипом виготовляється з використанням високоякісного флексографічного друку на основі звичайного скотчу.

Канцелярське приладдя
Офісна техніка